Juri Nikulin ist der Name folgender Personen:

* Juri Petrowitsch Nikulin (1931–1988), sowjetisch-russischer Hammerwerfer
 Juri Wladimirowitsch Nikulin (1921–1997), russischer Clown und Schauspieler